Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Washington 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Anne Smith erano le detentrici del titolo, ma hanno perso in finale 4–6, 7–5, 6–3 contro Martina Navrátilová e Pam Shriver.

Teste di serie
 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (campionesse)
 Kathy Jordan /  Anne Smith (finale)
n/a
 Jo Durie /  Barbara Potter (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Washington 1983